Sezon (2002/2003) był 100. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Rozgrywki podzielone były na dwie rundy. 2 najgorsze kluby w 2. rundzie spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Zalaegerszegi TE FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół MTK Hungária. Tytuł króla strzelców zdobył Krisztián Kenesei, który w barwach klubu Zalaegerszegi TE FC strzelił 23 gole.

1. runda 
Zespoły rozegrały 22. kolejki spotkań, systemem "każdy z każdym". Po zakończeniu rundy zespoły z miejsc 1-6 trafiły do grupy mistrzowskiej, zaś zespoły z miejsc 7-12 do grupy spadkowej.

2. runda 
Zespoły rozegrały 10. kolejek spotkań, systemem "każdy z każdym" z zespołami ze swojej grupy. W 2. rundzie uwzględniono rozstrzygnięcia z 1. rundy.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 na Węgrzech
2003 na Węgrzech